Чекшту́рина (Шкуркина) Викто́рия Никола́евна (род. 4 июня 1975, Харьков, Украинская ССР, СССР) — украинский учёный, доктор социальных коммуникаций, профессор кафедры управления социальными коммуникациями Харьковского Национального Экономического Университета им. Семена Кузнеца, кандидат педагогических наук.

Биография 
В 2001 году закончила Харьковскую Государственную Академию Культуры, ХГАК, с красным дипломом, по специальности «социальная педагогика». Была приглашена в аспирантуру ХГАК, которую закончила в 2004 году, и в том же году защитила кандидатскую диссертацию в Луганском Национальном Педагогическом Университете имени Тараса Шевченко, ЛНПУ по специальности «социальная педагогика». Тема диссертации «Формирование социального здоровья детей сирот подросткого возраста в общеобразовательных школах-интернатах».

С 2004 года преподавала на кафедре социальной педагогики ХГАК.

С 2006 года — старший преподаватель, доцент кафедры менеджмента социально-культурной деятельности.

В 2012 году поступила в докторантуру ХГАК.

В 2016 году защитила докторскую диссертацию по специальности «теория и история социальных коммуникаций» в Институте Журналистики Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко, КГУ. Тема диссертации «Рунический знак как средство символьной коммуникации: теоретико-методологический аспект». Тема монографии «Мультимодальность рунического знака».

С 2017 года профессор кафедры управления социальными коммуникациями Харьковского Национального Экономического Университета им. Семена Кузнеца, ХНЭУ

Виктория Николаевна является автором более 10 книг по подготовке детей к школе, воспитанию и оздоровлению человека, ей написаны более 90 статей и научных публикаций в научных и популярных журналах, в том числе зарубежных, соавтор трех коллективных монографий. Регулярно выступает на международных конференциях. Ведет курсы «брэндинг», «медиа-технологии», «артдирекшн» и «исследовательские методы и подходы».

Генезис рунического знака 
В докторской диссертации и монографии к диссертации дан принципиально новый подход к пониманию генезиса рунического знака. Сформулированы законы функционирования рунической символьной коммуникации.
Обоснованы этапы эволюции и векторы диверсификации рунического знака-символа.
Выделены трансформации семантической составляющей рунических знаков-символов, произошедшие в процессе социогенеза.
Установлены мультимодальные характеристики рунических текстов.
Выявлены методы криптографии рунических надписей и предложена методика декодирования архаических текстов.
Определены теоретические основы и разработана концептуальная идея содержания и структуры рунологии как дисциплины социокоммуникативного цикла.

Главная версия о происхождении рунического письма из финикийского алфавита, не подтверждается семантической составляющей рунических знаков-символов. Руна не просто графема, руна — знак-символ, имеющий множество смыслов. Проанализировав письменные системы: библское письмо, кипро-минойское письмо, иберское письмо, критское, финикийское, этрусское и сравнив их с руническими системами: скандинавской, датской, нортумбрийской, готской, маркоманической, тюркской (орхоно-енисейские руны) и др. можно обнаружить общие графические формы, и утверждать о единой идее графического изображения, угловатых формах графем, что объясняется способом и средствами письма. Однако, для утверждения происхождения рунического письма от какого-либо другого, одной схожести графем недостаточно. Руны имеют мантическую функцию, использовались так же в амулетной практике, то есть к ним относились как к сакральным символам.

В связи с этим руническое письмо в большей мере коррелирует с огамическим письмом, которое так же имеет богатую семантику. А истоки происхождения находятся в петроглифах, архаических дописьменных знаках, которые обнаружены в заповеднике «Каменная Могила».

Сравнение огамической знаковой системы с руническими позволило выявить общие функции (мантическую для пророчеств, сакральную для тайных надписей, графо-фонемную для письменной коммуникации), что также подтверждает их единое генетическое происхождение как средств коммуникации, которые возникли и использовались в определенном социо-коммуникативном пространстве.

Анализ особенностей создания древних графических форм огамических и рунических знаков-символов позволил объяснить определенные объективные факторы возникновения графических форм обозначения устной информации. Главный из них — актуализация потребности человечества в фиксации, хранении и передачи во времени и пространстве постоянно растущих объемов информации.

При этом, изобретение графических форм первичных знаков связано с наблюдением древними людьми за окружающей средой и природными явлениями. Огамические знаки фиксировали информацию о растительном мире, рунические об окружающем природном мире (вода, земля, огонь, молния и др.). Богатый материал петроглифов, позволяет проследить как зарождались знаки-иконы, знаки-индексы, знаки-символы, что способствовало зарождению письменности как средства фиксации информации, впоследствии, в процессе коммуникативных связей за время переселений, такой вид деятельности, как письмо, адаптируется к нуждам этноса и диверсифицируется социокультурными группами.

Археологические находки последних десятилетий с руническими и проторуническими письменами, позволяют утверждать, что: во-первых — руническое письмо намного старше, чем предполагалось ранее и его генезис можно смело отнести к мезолиту, то есть к периоду ок. 12 тыс. лет назад и, возможно, даже к позднему палеолиту; во-вторых — поскольку наиболее древние проторунические письмена найдены не в Скандинавии, а на территории нынешней Украины, в пещерах той же «Каменной Могилы», то это обстоятельство позволяет предполагать, что источником и создателем рунического письма был этнос, проживавший в тот период на этой территории.

В частности, к тем же выводам пришел другой исследователь огамической письменности Рассоха И. Н. в книге «Проблема древнейшей письменности индоевропейцев».

Труды 
 Чекштуріна В. М. Мультимодальність рунічного знака : монографія — Харків : ІНДУСТРІЯ, 2015. — 316 с. ISBN 978-966-2160-64-2
 Чекштуріна В. М. Еволюція графічних знаків-символів як засобів соціальної комунікації / В. М. Чекштуріна // British Journal of Science, Education and Culture. — 2015. — № 1 (7). — С. 623—629
 Шкуркіна В. М. Символьні знакові системи як засіб комунікації / В. М. Шкуркіна // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science. — 2014. — Issue 18. — С. 130—133.
 Шкуркина В. Н. Проторунические знаки-символы в орнаментации как средство презентации сакральных смыслов Гуманитарные науки. — 2014. — № 1/2. — С. 77-78.
 Шкуркина В. Н Гальдрастав як спосіб кодування великих об’ємів інформації у складний рунічний знак Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science. — 2013. — Issue 12. — С. 235—239.
 Чекштуріна В. М. Онтологія рунічного знаку-символу в соціокомунікативному просторі Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. — 2014.
 Чекштуріна В. М. Еволюція графічних засобів символьної комунікації Вісник Книжкової палати, 2015
 Чекштуріна В. М. Сакральний зміст рунічних знаків у бренд-комунікаціяхНаукові записки Інституту журналістики, 2014
 Чекштуріна В. М. Соціокомунікативний підхід до декодування сакрального контенту архаїчних знаків-символів Наук. зап. Укр. акад. друкарства. Сер. Соціальні комунікації. — Львів, 2015. — Вип. 2 
 Чекштуріна В. М. Сакральний зміст рунічних знаків у бренд-комунікаціях Наук. зап. Ін-ту журналістики : зб. наук. пр. — Київ, 2014. — Т. 57.
 Шкуркіна В. М. Історія дорунічних знаків: вузликова комунікація Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2013. — Вип. 39.

Социологи по алфавиту
Социологи XX века
Социологи Украины
Преподаватели  ХНЭУ
Выпускники Харьковской Государственной Академии Культуры